All Tomorrow's Parties kan syfta på följande:

 All Tomorrow's Parties (bok) – en bok av William Ford Gibson.
 All Tomorrow's Parties (sång) – en låt av Velvet Underground från albumet The Velvet Underground and Nico
 All Tomorrow's Parties (festival) – en musikfestival i Storbritannien.